Осон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 14 164 человека.

Код INSEE кантона — 2103. Всего в кантон Осон входят 16 коммун, из них главной коммуной является Осон.

Коммуны кантона 

 Ате — население 737 чел.
 Осон — население 7719 чел.
 Бийе — население 203 чел.
 Шандотр — население 535 чел.
 Флаже-лез-Осон — население 174 чел.
 Фламран — население 392 чел.
 Лабержман-лез-Осон — население 346 чел.
 Ле-Майи — население 813 чел.
 Маньи-Монтарло — население 198 чел.
 Понсе-лез-Ате — население 498 чел.
 Пон — население 92 чел.
 Суаран — население 446 чел.
 Тийне — население 605 чел.
 Треклён — население 278 чел.
 Вилле-ле-По — население 999 чел.
 Вилле-Ротен — население 129 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор